Municipio de Olney puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Olney (condado de Richland, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Richland.
 Municipio de Olney (condado de Nobles, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Nobles.